Toegift: een muziekwerk dat buiten de vooropgestelde programmering gespeeld wordt op een concert.
 Bisnummer (identificatie): een identificatienummer dat in België wordt gebruikt voor personen die (nog) niet in het rijksregister kunnen ingeschreven worden.